Sălcioara (Dâmbovița) ;
 Sălcioara (Ialomița) ;